Hagersbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Hagersbach (Kocher), wohl fälschlich auch Hägersbach, rechter Zufluss des Kochers bei Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hagersbach (Leiblach) – zwei Zuflüsse der Leiblach im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern; flussabwärts:
 Hagersbach (Leiblach, Hergensweiler), rechter Zufluss bei Hergensweiler
 Hagersbach (Leiblach, Sigmarszell), rechter Zufluss bei Sigmarszell

Ort:
 Hagersbach (Gaildorf), Wüstung im Ortsteil Eutendorf der Stadt Gaildorf

Siehe auch:
 Hadersbach